Srakane so ime dveh otokov v severnem Jadranu, zahodno od otoka Lošinj: Vele Srakane in Male Srakane.

Glej tudi 
seznam otokov na Hrvaškem

Zunanje povezave 
Satelitska slika Velih in Malih Srakan

Otoki v Jadranskem morju